Emilio Sánchez e Pam Shriver hanno battuto in finale Sherwood Stewart e Lori McNeil 6–3, 7–6(4).

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1987